Patmos
Patmos (Arkansas)

Desambiguações de topônimos